Гульбадан-Бегим (; 1523—1603) — единственная женщина-историк средневековой Центральной Азии, автор исторического сочинения «Хумаюн-наме», потомок Амир Тимура, младшая дочь Бабура.

Биография 
Гулбадан бегим была дочерью тимурида Захир ад-дина Бабура. Она родилась в Кабуле. Ее матерью была двоюродная сестра Бабура  Дильдар Ага-бегум (Дильдар Агача). Она была дочерью тимурида Султан Махмуд мирзы. Царевна получила высокое образование. Она знала родной чагатайский тюркский и персидские языки. 

Гульбадан бегим была воспитательницей императора Акбара.

Творчество 
По просьбе своего племянника, императора Акбара, в 1585-87 годах написала на персидском языке воспоминания о своем отце и сводном брате Хумаюне, отце Акбара, под названием «Хумаюн-наме». На европейских языках «Хумаюн-наме» впервые было опубликовано в 1902 году А. Бевериджем (Англия) вместе с комментариями. В 1959 году в Ташкенте был издан узбекский перевод. В годы независимости Узбекистана он был переиздан. Её произведение является единственной средневековой хроникой в Индии, написанной женщиной. «Хумаюн-наме» содержит обильный материал по истории своего времени.

Смерть 
Гульбадан бегим скончалась в феврале 1603 года в Агре.

Память 
 В Узбекистане в честь Гульбаданбегим названы улицы в крупных городах республики. В Ташкенте, Самарканде и в Андижане.

Примечания

Литература 
 Ҳумоюннома, Т., «Фан» 1959 (Узбекистан)
 С. Азимжонова. Гулбадан бегим // «Саодат», № 10, 1990 (Узбекистан)
 Three memoirs of Humayun. Persian texts edited and translated by W. M. Thackston. Costa Mesa, Calif.: Mazda, 2009

Ссылки 
 Текст «Хумаюн-наме» (на английском)

История Афганистана
Историки Индии
историки Тимуридов
Персидские историки
Тимуриды
Женщины-историки
Умершие в Индии
Г
Г